Harry hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Harry es un nombre masculino, forma medieval del nombre Henry. En tiempos modernos se usa referente de Henry o Harold

Personas
 Debbie Harry, cantante y actriz estadounidense. Grupo Blondie.
 Harry Abend, escultor polaco.
 Harry Bannink, compositor y pianista holandés.
 Harry Elmer Barnes, historiador estadounidense.
 Harry Baur, actor francés.
 Harry Belafonte, músico estadounidense.
 Harry Bertoia, artista y diseñador italiano.
 Harry Bolus, botánico sudafricano.
 Harry Brautigam, economista nicaragüense.
 Harry Brearley, metalúrgico británico.
 Harry Carey, actor estadounidense.
 Hal Clement, escritor de ciencia ficción.
 Harry Arthur Dade, naturalista y médico británico.
 Harry Delbert Thiers, micólogo estadounidense.
 Harry K. Daghlian, Jr., físico estadounidense.
 Harry Dean Stanton, actor estadounidense.
 Harry Edison, trompetista estadounidense.
 Harry G. Frankfurt, filósofo estadounidense.
 Harry Gallatin, baloncestista estadounidense.
 Harry Golombek, Maestro Internacional británico.
 Harry Gregson-Williams, compositor británico.
 Harry Halbreich, musicólogo alemán.
 Harry Harrison, escritor estadounidense.
 Harry Hayes, futbolista argentino.
 Harry Haywood, político estadounidense.
 Harry Hopman, tenista australiano.
 Harry Houdini, ilusionista húngaro.
 Harry Howard Barton Allan, docente y botánico neozelandés.
 Harry Martinson, escritor sueco y Premio Nobel de Literatura en 1974.
 Harry Shearer, actor (This is Spinal Tap y Los Simpson);
 Harry Halbreich, musicólogo belga.
 Harry S. Truman, expresidente de los Estados Unidos.
 Harry Styles, cantante británico.
 Harry Villegas, militar cubano.

Personajes ficticios
 Harry Bosch, detective de Michael Connelly que debutó en El Eco Negro.
 Harry Haller, protagonista de la novela El lobo estepario.
 Harry Potter, personaje ficticio de las novelas y películas  del mismo nombre.
 Harry Hole, detective de Jo Nesbø que debutó en El murciélago.
 Harry Osborn el antagonista de Spider-Man.

Además 
 Harry el Sucio, película estadounidense.
 Harry y su cubo de dinosaurios, serie canadiense de dibujos animados.
 Harry el camello, primer ejemplar de camello de Australia, originario de Tenerife.

Referencias 

Nombres masculinos